Jørgen August Roos (født 14. august 1922 i Gilleleje, død 13. september 1998 i Trørød) var en dansk filminstruktør, fotograf, klipper, producent, manuskriptforfatter og direktør, bror til Karl Roos.

Jørgen Roos var en af de fornemste repræsentanter for dansk dokumentarisme, og han var derfor også en skattet ambassadør for dansk film i udlandet, hvor hans film indbragte mange priser.

Hans interesser var vidtfavnende, han holdt af at eksperimentere og omgangskredsen var rummelig og bestod bl.a. af Albert Mertz, Wilhelm Freddie og Robert Jacobsen.

Sin første film optog han i 1939 – den omhandlede en anden af dansk films stærke personligheder, Theodor Christensen.

Levebrødet var i begyndelsen husfilm og lynreportager på Minerva Film, militære instruktionsfilm og film om operationer til undervisningsbrug. Senere blev det i den ene ende af skalaen Christian 10.'s regeringsjubilæum i 1942, samme år hvor han sammen med kunstneren Albert Mertz og med Robert Jacobsen i hovedrollen indspillede Flugten – hans første eksperimentalfilm.

I den anden ende af skalaen blev det til mange film for Regeringens Beskæftigelsesudvalg. Senere igen kom en anden eksperimentalfilm Kærlighed på rulleskøjter (1945) også sammen med Albert Mertz.

Efter 2. verdenskrig kom det frem, at Jørgens Roos ihærdigt og skjult havde filmet en lang række hændelser under besættelsen – strimler som lige siden har været med til at præge vores viden om denne periode.

Portrætfilmen havde i hele hans produktive liv en stor plads – det blev til mange personlige portrætter – bl.a. af Johannes V. Jensen, Johannes Larsen, Knud Rasmussen, J.F. Willumsen samt H.C. Andersen.

Han var også fotograf og klipper på arbejdskollegaen Carl Th. Dreyers De nåede færgen fra 1948.

Jørgen Roos' arbejdsomhed og ihærdighed gjorde, at hans erfaringsområde blev bredt og håndværksmæssigt indgående. Han arbejdede som instruktør, fotograf, manuskriptforfatter og klipper. Rollen som kommentator var ham heller ikke ukendt.

Hans dybe betagelse af Knud Rasmussen betød meget for hans arbejde i det store kolde nord.
Vores kendskab til Grønland ville ikke have været så seriøst, bevidsthedsudvidende og varmt uden Jørgen Roos' mange Grønlandsfilm.

Jørgen Roos prøvede også kræfter med spillefilmen – han instruerede 6-dagesløbet i 1958 – senere blev det alene til funktion som fotograf på spillefilm som f.eks. Er I bange? fra 1970.

I 1999 kunne Jørgen Roos have fejret sit 60-års jubilæum i dansk film. Det nåede han desværre ikke. Jørgen Roos døde søndag den 13. september 1998 i sit hjem i Trørød i en alder af 76 år. Han var i sine sidste år fysisk svækket, men åndeligt åben, kvik og stærk.

Jørgen Roos’ varme sociale engagement fik udtryk i de fleste af hans film.

Han var Ridder af Dannebrog.

Filmografi

Noter

Litteratur 
 Jørgen Roos – et liv som dokumentarist. Det Danske Videoværksted og Dok Film Akademiet, 1998

Eksterne henvisninger 
 
 

Filminstruktører fra Danmark
Personer i Kraks Blå Bog (afdøde)
Riddere af Dannebrog
Filmselskabsdirektører fra Danmark
Danskere i 1900-tallet